Хеопс:

 Хеопс — второй фараон IV династии Древнего царства Египта (2551—2528 до н. э. или 2589—2566 до н. э.).
 Хеопс — космический телескоп, предназначенный для поиска и изучения экзопланет.